Mariano García puede referirse a:

 Mariano García Remón, entrenador de fútbol español;
 Mariano García, presentador de televisión argentino;
 Luis Mariano García, personaje ficticio de Aída, serie de televisión de España;
 Mariano García, jugador de básquet argentino.
 Mariano García García, atleta español;
 Mariano García Muñoz, embajador español;